Stadion Polonii Bydgoszcz
 Stadion Polonii Bytom im. Edwarda Szymkowiaka
 Stadion Polonii Warszawa
 Stadion Polonii Piła